Avatele ist eines der vierzehn Dörfer auf der Pazifikinsel Niue. Die Insel ist seit 1974 durch einen Assoziierungsvertrag mit Neuseeland verbunden. Zur Volkszählung 2017 hatte Avatele 143 Einwohner. Da Avatele einen der wenigen Strände der Insel besitzt, ist es ein beliebtes Ziel für Touristen.

Geschichte 
Am 20. Juni 1774 versuchte James Cook in der Bucht von Avatele an Land zu gehen. Aber auch dieser dritte Versuch, die Insel zu betreten, scheiterte, weil die Inselbewohner sich feindlich zeigten. Daraufhin nannte Cook die Insel „Savage Island“ (Insel der Wilden). Im folgenden halben Jahrhundert landete kein weiteres fremdes Schiff mehr auf Niue.

1846 begannen samoastämmige Missionare der London Missionary Society die Insel zu christianisieren. In Avatele wurde 1854 eine christliche Kirche eingeweiht.

In Avatele steht – wie auch in vielen anderen Regionen Polynesiens – ein Denkmal, das an die gefallenen Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg erinnert.

Klima

Einzelnachweise 

Ort auf Niue